Municipio de Copley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Copley (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Copley (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de Copley (condado de Summit, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Summit.